Löpsjön kan syfta på:
Löpsjön, Östergötland, sjö i Kinda kommun, 
Löpsjön, Södermanland, våtmark i Katrineholms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn